Biedermann steht für:
 Biedermann, allgemein ein ehrenwerter, rechtschaffener Mensch bezeichnet, aber auch ein Spießbürger („Spießer“).
 Biedermann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Der Biedermann, Moralische Wochenschrift (1727–1729) von Johann Christoph Gottsched
 Biedermann und die Brandstifter, Drama von Max Frisch
 Museum Biedermann, Donaueschingen
 Biedermann-Haus, 1518 in Blockbauweise erstelltes und mehrfach versetztes Bauernhaus in der liechtensteinischen Gemeinde Schellenberg
 Biedermann (Band), Rockband aus Fürstenfeld/Steiermark

Siehe auch:
 Biderman
 Bidermann
 Biederman